Микаэль Льодра и Фабрис Санторо — победители турнира. В финале они обыграли прошлогодних чемпионов Даниэля Нестора и Марка Ноулза.

Посев 

  Даниэль Нестор /  Марк Ноулз (Финал)
  Боб Брайан /  Майк Брайан (Третий раунд)
  Дональд Джонсон /  Джаред Палмер (Четвертьфинал)
  Махеш Бхупати /  Джошуа Игл (Первый раунд)
  Мартин Дамм /  Цирил Сук (Третий раунд)
  Уэйн Блэк /  Кевин Ульетт (Третий раунд)
  Евгений Кафельников /  Радек Штепанек (Второй раунд)
 ''' Микаэль Льодра /  Фабрис Санторо (Титул)
  Леандер Паес /  Давид Рикл (Четвертьфинал)
  Дэвид Адамс /  Робби Кёниг (Второй раунд)
  Ненад Зимонич /  Давид Приносил (Первый раунд)
  Джефф Кутзе /  Крис Хаггард (Полуфинал)
  Павел Визнер /  Петр Пала (Первый раунд)
  Ян-Майкл Гэмбилл /  Грейдон Оливер (Первый раунд)
  Брайан Макфи /  Эллис Феррейра (Второй раунд)
  Мартин Родригес /  Гастон Этлис ''(Полуфинал)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Взрослые